CHK est un code qui peut désigner :
 , Oklahoma, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Chesapeake Energy, un producteur de gaz naturel américain.

CHK est un sigle qui peut désigner :
 , un ancien un parti politique protestant conservateur néerlandais.

Voir aussi 
 !!!, parfois référencé sous la syntaxe Chk Chk Chk, un groupe de rock américain

Code IATA des aéroports